Erlesu steht für:

 Erlesu (Pool), Naturbad in Holarua, Osttimor
 Erlesubuti, Ponor im Suco Maubisse, Osttimor